Als Heilige Liga (oder Katholische Liga, Christliche Koalition) werden mehrere, jeweils vom Papst initiierte Zusammenschlüsse bezeichnet, die sich gegen dessen jeweilige Feinde richteten.

 Heilige Liga (1495)
 Heilige Liga (1511)
 Heilige Liga von Cognac (1526)
 Heilige Liga (1538)
 Heilige Liga (1571)
 Heilige Liga (1576) der Guisen
 Heilige Liga (1684) gegen die Türken vor Wien

Siehe auch:
 Katholische Liga (Begriffsklärung)
 Protestantische Union (1608)
 Heilige Allianz (1815)